Евроамериканский кубок 2013 года () — международный клубный футбольный товарищеский турнир, 1-й розыгрыш Евроамериканского кубка, организованного телекомпанией DirecTV. В турнире приняли участие 11 клубов: 8 из Южной Америки и 3 из Европы — испанские «Атлетико Мадрид» и «Севилья» и португальский «Порту».

Клубы из Европы одержали шесть побед в восьми матчах, в результате чего Европа стала победителем турнира. Единственными южноамериканскими клубами, одержавшими победы, стали колумбийский «Атлетико Насьональ» и аргентинский «Эстудиантес»: первый обыграл в серии послематчевых пенальти «Севилью», а второй — «Атлетико Мадрид».

Формат 
Команды из Америки играют с командами из Европы, победитель каждого матча становится частичным чемпионом и даёт одно очко континенту, который он представляет. По окончании восьми матчей определяется победитель — континент, который набрал наибольшее количество очков.

Каждая команда, выигравшая в одном матче, получает Трофей частичного чемпиона. Команда, представляющая победивший континент, получает в последнем матче оригинальный трофей.

Стадионы

Участники

Матчи

Результат

Частичные чемпионы

Бомбардиры 
 3 гола
  Данило
 2 гола
  Лео Баптистан
  Силвестре Варела
  Джексон Мартинес
  Хайро Самперио
 1 гол
  Эдвин Агилар
  Карлос Бакка
  Луис Кайседо
  Шерман Карденас
  Коке
  Эльяким Мангала
  Марко Марин
  Николас Пареха
  Марио Суарес
  Хуан Фуэнмайор

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ogol

Международные клубные соревнования по футболу
Футбол в Южной Америке в 2013 году
Июль 2013 года
Август 2013 года